BIX peut faire référence à :
 BIX, un groupe de rock de Lituanie ;
  ;
 , un service commercial en ligne du milieu des années 1980 proposé par le magazine Byte.

Bix peut faire référence à :
 Bix Beiderbecke (1903-1931), un cornettiste et pianiste de jazz américain ;
 BiX Software, un éditeur de logiciels français en Business Intelligence ;
 Bix, un film réalisé par Pupi Avati.